Nogometna liga Zajednice općina Varaždin za sezonu 1988./89. je bil liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Budućnost" iz Hodošana.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Regionalna liga Zagreb - Sjever 1988./89.
 Općinska A liga Ludbreg 1988./89.

Vanjske poveznice

Izvori  
 Franjo Novak, Zvonko Gerić: NK Podravina : Ludbreg : [1919.-2009.], Ludbreg, 2001.,  
 nk-polet-smnm.hr, NK "Polet" Sv. Martin na Muri - Pregled konačnih tablica seniora NK "Polet", Sveti Martin na Muri, 2011., str. 25, preuzeto 18. ožujka 2018.  
 nk-nedelisce.hr, sezona 1988./89. - Liga zajednica općina Varaždin, pristupljeno 18. ožujka 2018.  
  

1988-89  
Varaždin 
1988-89 Varaždin